Кутайба ибн Туксбада (д/н — 753) — правитель Бухарского государства в 738/739-753 годах.

Жизнеописание 
Сын бухархудата Туксбады I. Предполагают, что назывался сначала Арсланом. Вероятно, в 712/713 годах после поражения отца от арабов обратился к исламу. После восхождения на трон его брата Туксбады II и ослабления арабов вернулся к зороастризму. Вероятно в 726 году возглавлял посольство в империю Тан.

В 733 году после нового поражения бухарского властителя от арабов вернулся в ислам. В 738/739 году после смерти брата наследовал власть. В 744 году поддержал антиомейядские восстания, рассчитывая обрести самостоятельность. Впоследствии одолел худата (правителя) города Вардан.

В 750 году помогал Зияду ибн Салиху укротить восстание в Согде во главе с Шарком ибн Шейхом. В 753 году Кутайба вернулся в зороастризм, подняв восстание против Аббасидского халифата. Впрочем, потерпел поражение от хорасанского вали Абу Муслима, который приказал казнить Кутайбу, его сыновей и свит. Впрочем, на трон Бухары был поставлен родственник Кутайбы, известный как Туксбада III (точное имя неизвестно).

Источники 
 B. A. Litvinsky, Ahmad Hasan Dani (1996). History of Civilizations of Central Asia: Crossroads of civilizations, AD 250 to 750. UNESCO. ISBN 9789231032110 .
 Bosworth, C. Edmund. «BUKHARA ii. From the Arab Invasions to the Mongols». Encyclopaedia Iranica, Vol. IV, Fasco. 5. London et al.: C. Edmund Bosworth. pp. 513-515.

Умершие в VIII веке
Бухархудаты
Правители Азии VIII века
Персоналии:Согдиана